«Абдрахман кантон» — известная башкирская народная песня узун-кюй.

Первые варианты песни «Абдрахман кантон» записаны С. Г. Рыбаковым в Орском уезде Оренбургской губернии (д. Юлуково, на Султанском прииске Рамеевых у д. Кусеево, на летовке около озера Культубан). Песня с вариантами опубликована в книге С. Г. Рыбакова «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта».

Варианты песни записаны учёными М. М. Валеевым, С. А. Галиным, Л. Н. Лебединским и др.

Песня имеет лирико-эпический характер, в ней прослеживается тема вероломства и предательства. Посвящена начальнику 6-го башкирского кантона (1820—1826) Абдрахману Биктимирову, который пользовался любовью и уважением народа, но по ложному доносу был обвинён в злоупотреблениях.

Песенный напев сдержан, имеет печальный характер. Выразительность песне придают широкие восходящие скачки.

Исполнители песни 
Исполнителями песни были Г. З. Сулейманов, Р. Ф. Янбеков, Айдар Галимов,  Эрнест Арсланов и др. Обработки песни «Абдрахман кантон» осуществлены композиторами Р. А. Муртазиным для скрипки с оркестром, М. З. Башировым для хора a cappella, Н. Г. Сабитовым для хора.

Использование мелодии 
Мелодия песни использована в опере «Айхылу» Н. И. Пейко, балете «Гульназира».

Текст 
Песня содержит элементы Коррупции в России. В 1798-1820гг. Аккул Биктимеров служил начальником VI-го кантона, современного Старого Сибая Баймакского района. Из-за его самоуправства и дурных нравов народ его не любил. Освобожден от должности. После него начальником VI-го кантона стал его сын Абдрахман Биктимеров. Стараясь не повторять ошибки своего отца, он относился к народу более лояльно, скрывал некоторые налоги. Его поступки не нравились некоторым богатым людям, и они написали донос (возможно, за наличие дорого украшенного седла) самому Царю. После этого вели следствие над его действиями и вынесли решение об отправке его в Сибирь. Из смысла песни следует, что седло нужно украшать только на 10 рублей, не принимать дорогие подарки, в том числе от друзей отца, видеть основу - ведь главное это лощадь а не украшенное седло.

Литература 
Башкирская энциклопедия. Уфа. 1996 г. с. 618.

Лебединский Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши М., 1965.

Ссылки 
 
 Абдрахман кантон

Примечания 

Узун-кюй